Velika loža starih i prihvaćenih slobodnih zidara Srbije (srp. Велика Ложа Старих и Прихваћених Слободних Зидара Србије) je najstarija velika loža u Srbiji. Osnovana je 23. lipnja 1990. godine kao Velika loža Jugoslavije unošenjem svjetla od strane Ujedinjene velike lože Njemačke. Osnivač i prvi velik majstor ove velike lože bio je Zoran Nenezić.

Godine 1993. veliki dio članstva se izdvaja i osniva Regularnu veliku ložu Jugoslavije (današnja Regularna velika loža Srbije), kao i 1997. godine kada se formira Velika nacionalna loža Jugoslavije (današnja Velika nacionalna loža Srbije).

Vidi još 
 Slobodno zidarstvo u Europi

Izvori 

Sr
Slobodno zidarstvo u Srbiji